een stad in Frankrijk, hoofdstad van het departement Loire-et-Cher, zie Vendôme (stad)
 het middeleeuwse graafschap Vendôme, vanaf 1514 een hertogdom
 arrondissement Vendôme
 een bioscoopcomplex in Brussel, zie Vendôme (cinema)
 Vendôme (metrostation)